Кабесейраш-де-Башту () — португальська власна назва.

Топоніми

Кабесейраш-де-Башту — муніципалітет.
 Кабесейраш-де-Башту (парафія)